83 rok naszej ery
 83 rok przed naszą erą
 83 – liczba naturalna
 (83) Beatrix – planetoida z grupy pasa głównego planetoid